Уезд Токсу () или уезд Синьхэ () — уезд округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

История 
Уезд Токсу был выделен из уезда Кучэ в 1930 году. В 1941 году китайское название уезда было изменено на «Синьхэ» (аббревиатура от «Синьцзян хэпин» — «Умиротворённый Синьцзян»).

Административное деление 
Уезд Синьхэ делится на 2 посёлка и 6 волостей.

Транспорт 
 Южно-Синьцзянская железная дорога

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района